Grand Voyager steht für:

 Grand Voyager, ein früherer Name von Chinese Taishan, Kreuzfahrtschiff
 Chrysler Grand Voyager, Großraumlimousine, siehe Chrysler Voyager
 Plymouth Grand Voyager, Großraumlimousine, siehe Plymouth Voyager